Ранчо Халиско има више значења:

 Ранчо Халиско (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Халиско (Текамак), насеље у савезној држави Мексико у Мексику